Rhine (Georgia) - een plaats in de Verenigde Staten
 Rhine (Wisconsin) - een plaats in de Verenigde Staten
 Rhine - Engelstalige naam van de rivier de Rijn
 Rhine (Ierland) - rivier in County Clare, Ierland
 Rhine (schip, 1886), een Brits zeilschip

Personen met de achternaam Rhine 
 Bobby Rhine (1976-2011), Amerikaans voetballer
 Joseph Banks Rhine (1895-1980), Amerikaans psycholoog en parapsycholoog

Engelse achternaam